Viktor Amadeus I. Savojský (italsky:Vittorio Amedeo I di Savoia, 8. květen 1587 – 7. říjen 1637 byl vévodou savojským v letech 1630 až 1637. Byl titulární král kyperský a jeruzalémský. Byl znám jako Lev ze Susy.

Život 
Narodil se v Turíně Karlovi Emanuelovi I. Savojském a Kateřině Michaele Španělské, dceři krále Filipa II. Dětství prožil na Španělském dvoře v Madridu u svého dědečka Filipa II. Zůstal tam až do královy smrti v roce 1598, kdy bylo Viktorovi Amadeovi 11 let. Když jeho bratr Filip Emanuel v roce 1605 zemřel, stal se právoplatným dědicem savojského vévodství.

Viktor Amadeus se stal savojským vévodou po otcově smrti v roce 1630. Politika Karla Emanuela vnesla velkou nestabilitu do vztahu s Francií a Španělskem, a bylo zapotřebí vojáků, aby bránili vévodství. Chyběly však peníze na nábor nových rekrutů nebo zaplacení žoldáků, a tak Viktor Amadeus podepsal mírovou smlouvu se Španělskem.

Během války o dědictví mantovské bylo Savojsko nuceno vzdát se Pinerola ve prospěch Francie. Tak dostala Francie strategickou cestu do srdce Savojska a zbytku Itálie. Pro vládce Savojska to byla hrozná ztráta a od té doby se snažili získat toto území zpátky. Následně, pod vedením kardinála Richelieu se Viktor Amadeus pokusil vytvořit v Itálii protišpanělskou ligu. Dosáhl dvou vítězství proti Španělsku: v roce 1636 v bitvě u Tornavento a 8. září 1637 v bitvě u Mombaldone.

Smrt 
25. září roku 1637 Viktor Amadeus onemocněl po večeři u vévody z Créqui. Byl donesen k Vercelli, kde 7. října ve věku 50 let zemřel.

Manželství a potomci 
V roce 1619 se oženil s Kristinou Bourbonskou (1606–1663), dcerou francouzského krále Jindřicha IV. a Marie Medicejské. Po jeho smrti vládla vévodství jako regentka v letech 1637–1663. Měli spolu tyto potomky:

 mrtvě narozený syn (*/† 1621)
 Ludvík Amadeus (1622–1628)
 Luisa Kristýna (27. července 1629 – 14. května 1692);
 ⚭ 1642 Mořic Savojský
 František Hyacint, vévoda savojský (14. září 1632 – 4. října 1648)
 Karel Emanuel II., vévoda savojský (20. června 1634 – 12. června 1675);
 ⚭ 1663 Františka Magdaléna Orleánská
 ⚭ 1665 Marie Johanna Savojská
 Markéta Jolanda (15. listopadu 1635 – 29. dubna 1663);
 ⚭ 1660 Ranuccio II. Farnese; parmský vévoda
 Jindřiška Adéla (6. listopadu 1636 – 18. března 1676);
 ⚭ 1652 Ferdinand Maria Bavorský; bavorský kurfiřt
 Kateřina Beatrix (6. listopadu 1636 – 26. srpna 1637)

Viktor Amadeus a jeho manželka se stali předky primogeniturní (královské) linie savojského rodu, která vymřela roku 1831 smrtí krále-vévody Karla Felixe a trůn přešel na potomky Viktorova mladšího bratra Tomáše Savojského.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Savojští
Savojští vévodové
Savojští princové
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1587
Narození 8. dubna
Narození v Turíně
Úmrtí v roce 1637
Úmrtí 7. října
Úmrtí ve Vercelli
Pohřbení v katedrále ve Vercelli
Muži